Il doppio  dell'Atlanta Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Dmitrij Tursunov e Ernests Gulbis erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Scott Lipsky e Rajeev Ram hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Kristof Vliegen 6–3, 64–7, [12–10].

Teste di serie 

 Colin Fleming /  Ken Skupski (primo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Horacio Zeballos (primo turno)

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (primo turno) 
 Ross Hutchins /  Jordan Kerr (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010